Bundesinstitute steht für:
 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bundesinstitut in Deutschland
 Bundesinstitut für Berufsbildung, Bundesinstitut in Deutschland
 Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Bundesinstitut in Deutschland
 Bundesinstitut für Risikobewertung, Bundesinstitut in Deutschland
 Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Bundesinstitut in Deutschland
 Bundesinstitut für chemisch-technische Untersuchungen, ehemaliges Bundesinstitut in Deutschland
 Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, ehemaliges Bundesinstitut in Deutschland

 Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens, Bundesinstitut in Österreich
 Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, Bundesinstitut in Österreich
 Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen, Bundesinstitut in Österreich
 Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen, Bundesinstitut in Österreich